Курпі́та — українське прізвище.

 Курпіта Володимир Іванович — голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (від 27 травня 2014 року).
 Курпіта Теодор (1913—1974) — український поет, прозаїк, гуморист, сатирик, драматург. Працював у США.

Українські прізвища